Го́род Екатеринбу́рг:
 Екатеринбург — город в Свердловской области России
 «город Екатеринбург» — городской округ в Свердловской области России